Öratjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Öratjärnen, sjö i Falu kommun,  (7,63 ha)
Stora Öratjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna, 675017-151367), sjö i Falu kommun,  (25,3 ha)
Stora Öratjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna, 675582-150888), sjö i Falu kommun, 
Öratjärnen (Bjursås socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Öratjärnen (Envikens socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (6 ha)
Öratjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Liss-Öratjärnen, sjö i Ockelbo kommun,  (15,1 ha)
Stor-Öratjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (23,5 ha)
Öratjärnen, Gästrikland, sjö i Hofors kommun, 
Lill-Öratjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 
Stor-Öratjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 
Stora Öratjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun, 
Västra Öratjärnen, sjö i Härjedalens kommun,  (5,75 ha)
Öratjärnen (Ovanåkers socken, Hälsingland, vid Öratjärn), sjö i Ovanåkers kommun, 
Öratjärnarna (Ljusdals socken, Hälsingland, 689756-150393), sjö i Ljusdals kommun, 
Öratjärnarna (Ljusdals socken, Hälsingland, 689758-150364), sjö i Ljusdals kommun, 
Öratjärnarna (Ovanåkers socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Öratjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (6,49 ha)
Öratjärnarna (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Stor-Öratjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,  (13,9 ha)
Öratjärnen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (0,8 ha)
Öratjärnarna (Bjuråkers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Öratjärnen (Delsbo socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun och Ljusdals kommun,  (9,96 ha)
Öratjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 687285-149728), sjö i Ljusdals kommun,  (3,3 ha)
Öratjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 687671-151501), sjö i Ljusdals kommun, 
Öratjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 688204-148561), sjö i Ljusdals kommun,  (13 ha)
Öratjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 689748-150487), sjö i Ljusdals kommun, 
Öratjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (29,7 ha)
Öratjärnen (Ovanåkers socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Öratjärnen (Skogs socken, Hälsingland, 677341-154583), sjö i Söderhamns kommun, 
Öratjärnen (Skogs socken, Hälsingland, 678465-155104), sjö i Söderhamns kommun, 
Öratjärnen (Skogs socken, Hälsingland, 678850-155561), sjö i Söderhamns kommun,  (3,7 ha)
Öratjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun, 
Öratjärnen (Ängersjö socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun, 
Lill-Öratjärnen (Hede socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (11,6 ha)
Lill-Öratjärnen (Svegs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (1,5 ha)
Stor-Öratjärnen (Hede socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (18,9 ha)
Stor-Öratjärnen (Svegs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (2,2 ha)
Stor-Öratjärnen (Älvros socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (6,3 ha)
Öratjärnarna (Storsjö socken, Härjedalen), sjö i Bergs kommun,  (22,3 ha)
Öratjärnarna (Storsjö socken, Härjedalen, 698029-136616), sjö i Bergs kommun, 
Öratjärnarna (Storsjö socken, Härjedalen, 698049-136629), sjö i Bergs kommun,  (9,14 ha)
Öratjärnarna (Storsjö socken, Härjedalen, 698079-136710), sjö i Bergs kommun, 
Öratjärnarna, Härjedalen, sjö i Bergs kommun,  (36,3 ha)
Öratjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Öratjärnen (Storsjö socken, Härjedalen), sjö i Bergs kommun,  (4,11 ha)
Öratjärnen (Svegs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (23,2 ha)
Öratjärnen (Älvros socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (8,7 ha)
Öratjärnen (Bergs socken, Jämtland, 694719-143998), sjö i Bergs kommun,  (11,8 ha)
Öratjärnen (Bergs socken, Jämtland, 694877-144291), sjö i Bergs kommun,  (5,79 ha)
Öratjärnen (Borgvattnets socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (4,87 ha)
Öratjärnen (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (16,2 ha)
Öratjärnen (Fors socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (5,1 ha)
Öratjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, 696873-151581), sjö i Bräcke kommun,  (15,4 ha)
Öratjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, 697337-153310), sjö i Bräcke kommun och Ragunda kommun,  (8,46 ha)
Öratjärnen (Ragunda socken, Jämtland, 700244-151356), sjö i Ragunda kommun,  (7,77 ha)
Öratjärnen (Ragunda socken, Jämtland, 701730-152053), sjö i Ragunda kommun, 
Öratjärnen (Ragunda socken, Jämtland, 702480-151323), sjö i Ragunda kommun,  (8,07 ha)
Öratjärnen (Stuguns socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (5,87 ha)
Öratjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Stor-Öratjärnen (Indals socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Stor-Öratjärnen (Lidens socken, Medelpad, 696355-156171), sjö i Sundsvalls kommun och Timrå kommun,  (24,4 ha)
Stor-Öratjärnen (Lidens socken, Medelpad, 697301-155186), sjö i Sundsvalls kommun,  (7,9 ha)
Västerlo-Öratjärnen, sjö i Sundsvalls kommun,  (4,46 ha)
Öratjärnen (Stöde socken, Medelpad, 693728-154133), sjö i Sundsvalls kommun, 
Öratjärnen (Stöde socken, Medelpad, 694010-154012), sjö i Sundsvalls kommun,  (6,83 ha)
Öratjärnen (Sättna socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Öratjärnen (Torps socken, Medelpad, 691097-152394), sjö i Ånge kommun, 
Öratjärnen (Torps socken, Medelpad, 691519-152801), sjö i Ånge kommun,  (7,41 ha)
Öratjärnen (Torps socken, Medelpad, 694246-152091), sjö i Ånge kommun,  (3 ha)
Öratjärnen (Torps socken, Medelpad, 694251-152560), sjö i Ånge kommun, 
Öratjärnen (Tuna socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (3 ha)
Österlo-Öratjärnen, sjö i Sundsvalls kommun,  (14,9 ha)
Öratjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland, 707046-168268), sjö i Nordmalings kommun,  (13,1 ha)
Öratjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland, 708090-165806), sjö i Nordmalings kommun,  (12,7 ha)
Öratjärnen, Lappland, sjö i Malå kommun,  (16,4 ha)

Se även
Örtjärn
Örartjärn
Örantjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn